Райгородський Андрій Михайлович (нар. 18 червня 1976, Москва, СРСР) — російський математик.
 Райгородський парк — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення.

Див. також
 Райгородський провулок